El Romance para violín y orquesta n.º 1 en sol mayor, op. 40 es una composición para violín y orquesta de Ludwig van Beethoven. Otra relacionada con ella es el Romance n.º 2 en fa mayor, op. 50. 

El n.º 1 fue escrito en 1802, cuatro años después del segunda romance, y fue publicado en enero de 1803, dos años antes de la publicación del segundo. Por lo tanto, este romance fue designado como el primero de Beethoven.

Enlaces externos 

 

 , David Oistrakh, Moscow Radio Symphony Orchestra, conducted by Gennady Rozhdestvensky, Moscow 1966

Composiciones de 1802
romance violin 1
romance beethoven 1
violin beethoven 1
Composiciones en sol mayor